

Вострецово — село, Бураєвський район, Башкортостан
 Вострецово — село, Охотський район, Хабаровський край